Gonçalo de Sousa Portugal (Lisboa, 21 de janeiro de 1992), mais conhecido como Gonçalo Portugal,  é um jogador português de futsal. Atualmente, joga pela equipa do Sporting CP.

Naturais de Lisboa
Jogadores de futsal de Portugal
Jogadores de futsal do Sporting Clube de Portugal